

Toponymie

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Sosnowo est un village

dans la voïvodie de Mazovie
 Sosnowo est un village

dans la voïvodie de Podlachie 
 Sosnowo est un village de la Gmina Bargłów Kościelny
 Sosnowo est un village de la Gmina Sztabin

dans la voïvodie de Poméranie occidentale
 Sosnowo est un village de la powiat de Gryfino
 Sosnowo est un village de la powiat de Łobez